Příjmení Hraška, přechýleně Hrašková, nosí více osobností:

 Gustáv Hraška (* 1953), slovenský basketbalista
 Jozef Hraška (1938), slovenský fotbalista, trenér a funkcionář
 Jozef Hraška (* 1966), slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Hrach
 Hraško

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení